Fultjärn, kan syfta på
Fultjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun, 
Fultjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn